«В центре внимания» () — американский фильм режиссёра Тома Маккарти. Сценарий написан Маккарти совместно с Джошем Сингером и основан на событиях, связанных со скандалом вокруг сексуальных домогательств в католической церкви, произошедшим в Бостоне и приведшим к отставке кардинала Бернарда Лоу.

Премьера фильма состоялась на 72-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2015 года. Широкий прокат в США начался 25 ноября 2015 года, во многих других странах показ фильма начался в январе-феврале 2016 года.

В 2016 году фильм получил премию «Оскар» в номинациях «лучший фильм» и «лучший оригинальный сценарий», а также номинировался в категориях «лучший режиссёр», «лучший монтаж», «лучшая актриса второго плана» (Макадамс) и «лучший актёр второго плана» (Руффало).

Сюжет 
В 1976 году в полицейском участке Бостона двое полицейских обсуждают арест католического священника Джона Геогана за растление детей. Затем помощник окружного прокурора входит в участок и говорит полицейским, чтобы они не позволили прессе узнать, что произошло. Арест замалчивается, и священник освобождён.

В 2001 году The Boston Globe нанимает нового главного редактора Марти Бэрона. Бэрон встречается с Уолтером «Робби» Робинсоном, редактором команды «В центре внимания», небольшой группы журналистов, ведущих журналистские расследования, для подготовки которых требуются месяцы. После того, как Бэрон читает колонку «The Boston Globe» о юристе Митчелле Гарабедяне, который заявляет, что архиепарх Бостона кардинал Бернард Лоу знал, что Джон Геоган совершал сексуальное насилие над детьми, и ничего не сделал, чтобы остановить его. Юрист призывает команду «В центре внимания» провести расследование. Журналист Майкл Резендес связывается с Гарабедяном, который первоначально отказывается давать интервью. Хотя Резендесу сказали не раскрывать, что он из команды «В центре внимания», Резендес говорит об этом, убеждая Гарабедиана заговорить.

Первоначально полагая, что они расследуют историю одного священника, которого несколько раз перемещали на другое место работы, команда «В центре внимания» начинает обнаруживать образец сексуального насилия над детьми со стороны католических священников в Массачусетсе, при этом Бостонская Архиепископия продолжала скрывать случаи насилия. Через Фила Савиано, который возглавляет правозащитную группу «Жертвы насилия со стороны священников», члены группы дают интервью репортеру «The Globe» Саше Пфайффер, что привело команду к расширению поиска до 13 священников. Через Ричарда Сипе, бывшего священника, который пытался организовать курсы реабилитации для священников-педофилов, они узнают, что, согласно его опыту на протяжении десятилетий, 50% священников не соблюдают целибат, хотя большинство из них имеют отношения с другими взрослыми. Он также удивляет журналистов тем, что его результаты позволяют предположить, что оценка команды числа священников-педофилов занижена и что в Бостоне должно быть приблизительно 90 священников-насильников (6% от общего числа священников). Благодаря своим исследованиям команда «В центре внимания» составляет список из 87 имён и начинает искать жертв насилия, чтобы подтвердить свои подозрения.

Когда происходят атаки 11 сентября, команда вынуждена понизить приоритетность расследования. Они набирают обороты, когда Резендес узнает от Гарабедяна, что существуют общедоступные документы, подтверждающие, что Кардинал Лоу был осведомлён о проблеме и проигнорировал ее. Несмотря на то, что Резендес настаивает на публикации расследования, прежде чем еще больше жертв пострадает и появятся публикации конкурентов, Робинсон по-прежнему твёрдо намерен продолжить расследования, чтобы системная проблема могла быть раскрыта более полно. После того, как «The Boston Globe» выиграл дело и получил еще больше юридических документов, раскрывающих более широкую картину, команда «В центре внимания», наконец, начинает писать историю и планирует опубликовать результаты расследования в начале 2002 года.

Когда они собираются печатать выпуск, Робинсон признается команде, что в 1993 году адвокат Эрик МакЛейш прислал ему список из 20 священников-педофилов, но он не придал значения этому списку. Но Бэрон по-прежнему хвалит усилия его и его команды по разоблачению преступлений. История идет в печать с веб-ссылкой на документы, разоблачающие бездействие кардинала Лоу, и номером телефона для жертв священников-педофилов. На следующее утро команда «В центре внимания» оказывается завалена телефонными звонками жертв, которые рассказывают свои истории.

В текстовом эпилоге отмечается, что Кардинал Лоу подал в отставку в декабре 2002 года и был в конечном итоге повышен в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме. Затем указывается перечень городов в Соединённых Штатах и по всему миру, где произошли крупные скандалы, связанные с сексуальным насилием со стороны священников.

Актёрский состав 
 Марк Руффало — Майкл Резендес
 Майкл Китон — Уолтер «Робби» Робинсон
 Рэйчел Макадамс — Саша Пфайффер
 Лев Шрайбер — Марти Бэрон
 Джон Слэттери — Бен Брэдли-младший
 Брайан д’Арси Джеймс — Мэтт Кэрролл
 Стэнли Туччи — Митчелл Гарабедян
 Джин Аморозо — Стивен Куркджян
 Джейми Шеридан — Джим Салливан
 Билли Крудап — Эрик Маклиш
 Морин Кейллер — Эйлин Макнамара
 Пол Гилфойл — Питер Конли
 Лен Кариу — кардинал Бернард Лоу
 Нил Хафф — Фил Савиано
 Майкл Сирил Крейтон — Джо Кроули
 Лори Хейнеман — судья Констанс Суини
 Тим Прогош — Билл Кемеза
 Ричард Дженкинс — Ричард Сайп (голос; не указан в титрах)

Производство

Создание 
Фильм был написан Томом Маккарти и соавтором Джошем Сингером. Когда Маккарти спросили, как он и его соавтор занялись исследованием и написанием, он ответил:

Как я уже сказал, я написал (снял фильм) в первый раз! Вероятно, это было некоторой причиной того, почему это пугало, но я думаю, что, как это бывает с любым большим заданием, как только вы преодолеете этот первоначальный шок и благоговение от того, сколько материала нужно будет изучить, вы начинаете копаться в материале и становитесь действительно очарованным и связанным с ним, как это было с нами. И да, это была большая работа, но она была захватывающей. Это было действительно интересно, когда анализируешь детали не только расследования, но и его находки, и пытаешься определить, что является самым полезным в рассказе нашей истории. Я думаю, что наличие у него двух мозгов было очень полезно, потому что мы могли много говорить об этом. Таким образом, он не просто сидел один в комнате и записывал заметки. Мы много общались с ним. Это конкретное сотрудничество действительно считалось следственным и на каком-то уровне, казалось, параллельно рассматривало сотрудничество журналистов в этом расследовании. Итак, я думаю, что было что-то в нашем сотрудничестве, которое сделало этот первоначальный процесс более приемлемым на каком-то уровне.

Маккарти и Сингер написали сценарий в июне 2013 года. В 2013 году он был указан в чёрном списке сценариев. Сингер сказал, что одной из его целей в фильме было подчеркнуть силу журналистики, которая, по его мнению, ослабевает. Он объяснил: «Эта история не о разоблачении Католической Церкви. Мы не имели какую-то миссию, чтобы подорвать веру людей. Фактически, Том произошёл из католической семьи. Мотив состоял в том, чтобы точно рассказать историю, показывая силу отдела новостей — то, что в значительной степени исчезло сегодня. Эта история важна. Журналистика важна, и в истории есть более глубокий смысл».

Съёмки 
Основные съёмки начались 24 сентября 2014 года в Бостоне, Массачусетс, и продолжились в октябре в Гамильтоне, Канада. Съёмки также проходили в Фенуэй Парк, Офис The Boston Globe расположен в Дорчестере, Бостон, а Boston Public Library и McMaster University — в Гамильтоне, Канада. Монтажёр фильма Том Макардл сказал о постпродакшне следующее: «Мы редактировали в течение восьми месяцев. Мы просто хотели продлить работу над фильмом. Мы вырезали пять сцен и несколько эпизодов из других сцен, чтобы сделать их более напряжёнными».

Принятие

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97 % на основе 335 рецензий со средним баллом 8,6 из 10.

Награды и номинации 

«В центре внимания» повторил антирекорд фильма 1952 года «Величайшее шоу мира», который тоже получил «Оскар» за лучший фильм, победив помимо этого ещё лишь в одной номинации (тогда это была премия за лучший сценарий игрового фильма).

Примечания

Ссылки 

 «Church allowed abuse by priest for years» — статья The Boston Globe, вышедшая в 2002 году

Фильмы на английском языке
Фильмы Тома Маккарти
Фильмы США 2015 года
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии о журналистах
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Независимые фильмы США
Фильмы о католических священниках
Фильмы о юристах
Фильмы о христианстве
Фильмы Participant Media
Фильмы Anonymous Content
Фильмы Open Road Films
Скандал вокруг сексуальных домогательств в католической церкви